Константин Евгеньевич Фомин (род. 31 июля 1990, Электросталь, Московская область, СССР) — российский архитектор, руководитель архитектурного бюро «Konstantin Fomin Architecture».

Биография 
Константин родился в г. Электросталь Московской области. Окончил электростальскую детскую художественную школу, затем учился на художественно-графическом факультете Московского Педагогического Государственного Университета (МПГУ).

В 2014 году окончил с отличием факультет архитектуры жилых и общественных зданий Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Во время учёбы в академии стажировался и работал в различных архитектурных мастерских.

В 2014—2017 годах работал архитектором в компании APEX project bureau. Занимался разработкой проектной и рабочей документации, созданием архитектурных концепций, адаптацией и сопровождением зарубежных проектов. Принимал участие в проектировании жилых комплексов «группы компаний ПИК».

С 2015 по 2017 год в составе интернациональной команды занимался архитектурным проектированием музея современного искусства и реконструкции исторического здания ГЭС-2 по проекту архитектурного бюро Renzo Piano Building Workshop и руководством лауреата Прицкеровской премии Ренцо Пьяно.

Архитектура 
С 2010 года начал работать как самостоятельный архитектор и в 2017 году открыл в Москве архитектурное бюро «Konstantin Fomin Architecture», которое занимается комплексным проектированием жилых и общественных зданий, интерьерным дизайном, архитектурой общественных пространств и созданием произведений монументального искусства. Особую роль в творчестве архитектора играет проектирование музейных и культурных центров, создание выставочных экспозиций.

Является лауреатом премии «FSC Зеленая архитектура», лауреатом всероссийского конкурса архитектурных и скульптурных проектов «Наше Отечество», участником фестиваля «Зодчество».

Основные проекты и постройки архитектора:
 входной павильон мемориального комплекса «Катынь», Смоленская область;	
 музей Кавалерии им. М. М. Шаймуратова, Башкортостан;
 музей Зои Космодемьянской, Московская область;
 музей военной формы одежды, г. Москва;
 музей Ржевского мемориала, Тверская область;
 мемориальный комплекс «Сапун-Гора», г. Севастополь;
 реконструкция дома А. С. Трубецкой-Бове, г. Москва;
 часовня во имя мученика воина Евгения, г. Переславль-Залесский;
 памятник-обелиск солдатам русского экспедиционного корпуса, Агилькур, Франция;
 памятник-обелиск дворянскому роду Бибиковых в селе Шкинь, Московская область.

Принимал участие в создании памятника Людвигу Нобелю установленный в Рыбинске в 2013 году.

Творчество 
В 2010 году Константин Фомин совместно со скульптором Андреем Коробцовым основал архитектурно-скульптурную мастерскую. За 10 лет авторский коллектив принял участие в более 80 конкурсах на создание произведений монументального искусства. За время сотрудничества творческий тандем реализовал ряд крупных проектов в России и за рубежом.

Наиболее значительные работы мастерской:
 памятник тульским металлургам в Туле (2015 г.);
 памятник Греческому легиону императора Николая I в Севастополе (2016 г.);
 памятник русской княгине Ольге Константиновне Романовой в Салониках, Греция (2016 г.);
 памятник великому князю Московскому и государю Всея Руси Ивану III в Калуге (2017 г.);
 памятник Маршалу Советского Союза А. М. Василевскому в Костроме (2017 г.);
 памятник Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову в Грозном (2018 г.);
 аллея маршалов Победы в Комсомольске-на-Амуре (2018 г.);
 аллея Героев Советского Союза в Костроме (2019 г.);
 памятник Александру Васильевичу Суворову в селе Кистыш Владимирской области (2020 г.);
 Ржевский мемориал советскому солдату близ деревни Хорошево Тверской области (2020 г.);
 памятник Петру Котляревскому в Феодосии (2020 г.);
 памятник М. П. Девятаеву в посёлке Торбеево (2021 г.);
 памятник защитнику Отечества в селе Частоозерье Курганской области (2021 г.);
 бюст В. Е. Копылову в Комсомольске-на-Амуре (2021 г.);
 мемориал «Молитва перед боем» в Тосненском районе Ленинградской области (2021 г.).

В 2018 году проект авторского коллектива скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина победил в конкурсе проектов Ржевского мемориала Советскому солдату. Над разработкой и реализацией этого проекта скульптор А. Коробцов и архитектор К. Фомин работали более 2,5 лет.

В состав мемориального ансамбля помимо памятника высотой 35 м (25 м — скульптура и 10 м — насыпной холм) входит:
 Инсталляция окопы — осколки (центральная площадь мемориала);
 Музей Ржевской битвы (филиал Музея Победы на Поклонной горе);
 Ландшафтный парк с озеленением и благоустройством.

Творческим коллективом созданы мемориальные доски известным деятелям:
 актёру Евгению Веснику и летчику С. П. Алейникову на здании высотки на Кудринской площади в Москве;
 первой леди Великобритании Клементине Черчилль, поэтам А. Кешокову и К. Кулиеву в Ростове-на-Дону;
 историку Сергею Вяземскому в Санкт-Петербурге.

Награды 
 Медаль «За труды в культуре и искусстве» (2 июня 2022 года) — за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату.
 Премия Союзного государства в области литературы и искусства за 2021-2022 годы (2022).

Примечания

Ссылки 
 

Архитекторы Российской Федерации
Лауреаты Премии Союзного государства
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании